Världsmästerskap 1956 kan bland annat avse:

Formel 1-VM 1956
Roadracing-VM 1956
Världsmästerskapen i hastighetsåkning på skridskor 1956
Världsmästerskapet i ishockey för herrar 1956
Världsmästerskapen i konståkning 1956
Världsmästerskapet i volleyboll för herrar 1956
Världsmästerskapet i volleyboll för damer 1956